Локотско́е городское поселение — муниципальное образование в центральной части Брасовского района Брянской области. Центр — посёлок городского типа Локоть.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Локотского поссовета.

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Брасовского района
Городские поселения Брянской области
Локоть (Брянская область)